Орел (фрегат) — перший московитський вітрильник, XVII століття
 Орел (броненосець) — російський, годом японський, броненосець початку XX століття
 К-266 «Орел» — російський атомний підводний ракетний крейсер
 Проект 1153 «Орел» — проект радянських авіаносців